El nombre John Howard se puede referir a:
 John Howard, político australiano, Primer Ministro de Australia desde 1996 hasta 2007.
 John Howard, químico, bioquímico y profesor universitario estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Química en el año 1946.
 John Howard, seudónimo del actor estadounidense John Richard Cox.
 John Howard, actor australiano.
 John Howard (1726 – 1790) fue un filántropo inglés encargado de realizar las primeras reformas  de prisiones. 
 John Howard Yoder, teólogo menonita estadounidense.
 John Howard militar y héroe de guerra británico.